Haplosplanchnidae är en familj av plattmaskar. Haplosplanchnidae ingår i ordningen Echinostomida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Haplosplanchnidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Haplosplanchnidae